

Letteratura
Fantômas – personaggio letterario ideato nel 1911
Fantômas – primo romanzo della serie letteraria della coppia Souvestre-Allain, scritto nel 1911

Cinema
Fantômas - À l'ombre de la guillotine (Fantômas) – serial muto del 1913 diretto da Louis Feuillade
Fantômas – serial muto del 1920 diretto da Edward Sedgwick
Fantômas – film del 1932 diretto da Pál Fejös
Fantômas – film del 1947 diretto da Jean Sacha
Fantomas 70 (Fantômas) – film del 1964 diretto da André Hunebelle
Fantomas minaccia il mondo (Fantômas se déchaîne) – film del 1965 diretto da André Hunebelle
Fantomas contro Scotland Yard (Fantômas contre Scotland Yard) – film del 1967 diretto da André Hunebelle

Musica
Fantômas – gruppo musicale statunitense
Fantômas – album dei Fantômas

Televisione
Fantômas – miniserie televisiva francese e tedesca trasmessa nel 1980

Pagine correlate
Fantomas contro Fantomas